Huh! est une onomatopée.

 June Huh (1983-), un mathématicien américano-sud-coréen.

 Hüh!, le 14e album du chanteur suisse Stephan Eicher, sorti en 2019.

HUH est un sigle qui peut désigner :
 , la collection de plantes de l'Université Harvard ;
 , un hôpital majeur de la ville de Washington, aux États-Unis.